Бараковская — название населённых пунктов в Шенкурском районе Архангельской области.
Бараковская — деревня в муниципальном образовании «Никольское» Шенкурского района.
Бараковская — деревня в муниципальном образовании «Ровдинское» Шенкурского района.